Rajapalayam bezeichnet

 eine Stadt im Distrikt Virudhunagar des indischen Bundesstaats Tamil Nadu, siehe Rajapalayam (Stadt)
 eine nach dieser Stadt benannte Hunderasse, siehe Rajapalayam (Hund)
 ein Dorf im Distrikt Kanchipuram des indischen Bundesstaats Tamil Nadu, siehe Rajapalayam (Kanchipuram)